Harrysmithia dissecta är en flockblommig växtart som först beskrevs av Adrien René Franchet, och fick sitt nu gällande namn av H.Wolff och R.H.Shan. Harrysmithia dissecta ingår i släktet Harrysmithia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dissecta